Фэй Бейнтер (; 7 грудня 1893 — 16 квітня 1968) — американська акторка, володарка премії «Оскар» 1938 року.

Життєпис 
Фей Бейнтер народилася 7 грудня 1893 року в Лос-Анджелесі.

Фільмографія

Примітки

Посилання 
 

Американські кіноакторки
Уродженці Лос-Анджелеса
Померли в Лос-Анджелесі
Голлівудська алея слави